Opblaasboot (rigid-inflatable boat)
Raadsinformatiebrief